Вербовецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Вербовецька сільська рада — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Вербовецька сільська рада — Закарпатська область, Виноградівський район
 Вербовецька сільська рада — Івано-Франківська область, Косівський район
 Вербовецька сільська рада — Тернопільська область, Лановецький район
 Вербовецька сільська рада — Тернопільська область, Теребовлянський район
 Вербовецька сільська рада — Хмельницька область, Шепетівський район
 Вербовецька сільська рада — Черкаська область, Катеринопільський район
 Вербовецька сільська рада — Чернівецька область, Заставнівський район

Див. також 
 Вербівцівська сільська рада (Городенківський район) — Івано-Франківська область
 Вербецька сільська рада (Ярмолинецький район) — Хмельницька область
 Вербсько-Мурована сільська рада (Ярмолинецький район) — Хмельницька область
 Вербківська сільська рада